

Geografia
Stati Uniti d'America
 Gillette –  comunità non incorporata del New Jersey
 Gillette – città del Wyoming

Persone 
 Anita Gillette (1936) – attrice statunitense
 Jim Gillette (1967) cantante statunitense
 King Camp Gillette (1855-1932) – imprenditore statunitense creatore del marchio Gillette

Altro
 Gillette Stadium – stadio di Foxborough, Massachusetts, Stati Uniti d'America
 Global Gillette (in passato The Gillette Company) – marchio di rasoi